Die Premier League 2002/03 war die elfte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 104. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 17. August 2002 und endete am 11. Mai 2003.

Meister wurde Manchester United, das damit zum achten Mal den Premiership-Titel und die insgesamt 15. Meistertrophäe gewann. In die Zweitklassigkeit absteigen mussten West Ham United, West Bromwich Albion und AFC Sunderland.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft von Manchester United 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den neunfach eingesetzten Quinton Fortune vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2002/03. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2002-03 auf RSSSF.org (englisch)

2002/03
Fußballsaison 2002/03